Jean I. ist der Name folgender Personen:
 Jean I. de Bourbon (1381–1434), Herzog von Bourbon, Herr von Mercœur und Graf von Forez
 Jean I. de Grailly († um 1301), adliger Beamter, Diplomat und Militär; Stammvater des Hauses Grailly 
 Jean I. (Armagnac) (1311–1373), Graf von Armagnac, Graf von Fézensac und Rodez 
 Jean I. (Monaco) (1382–1454), von 1419 bis zu seinem Tod Herr von Monaco